Суперкубок Англии по футболу 2017 () — 95-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Премьер-лиги сезона 2016/17 «Челси» и обладатель Кубка Англии сезона 2016/17 «Арсенал». Матч состоялся 6 августа 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Арсенал» выиграл матч в серии пенальти со счётом 4:1 после завершения основного времени матча со счётом 1:1. Это была первая серия пенальти в Англии, которую пробивали по экспериментальной схеме ABBA.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2016/2017
 Кубок Англии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2017
Суперкубок Англии 2017